Вита́лий Ива́нович Соло́мин (16 июля 1928 — 26 апреля 2020) — советский и российский учёный, академик РААСН, видный российский специалист в области строительной механики зданий и сооружений.

Биография 
Родился 16 июля 1928 года в деревне Большой Миклянур.

В 1952 году окончил Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова в Свердловске по специальности «строительство». С 1953, со дня основания архитектурно-строительного факультета, работает в Челябинском политехническом институте. С 1966 заведующий кафедрой строительной механики Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск); в 1965—1968 — декан инженерно-строительного факультета, в 1978—1983 — проректор по научной работе.

Научная деятельность 
Кандидат технических наук (1961). Доктор технических наук (1976), профессор (1977). Действительный член РААСН (1993).

Его научные разработки использовались при составлении ряда нормативных документов Госстроя СССР, для расчётов фундаментов гостиниц «Националь», «Будапешт» и «Белград» (Москва), выставочного зала СХ России, магазина «Школьник» (Челябинск) и др.

Член президиума национального комитета Международного общества по механике грунтов и фундаментостроению (ИССМФЕ) (1970). Член международного комитета «Numerical methods in Geomechanics» (Численные методы в геомеханике) (1979).

Награды 
 орден «Знак Почёта» (1981)
 Государственная премия СССР (1987)
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1991)
 Почётный строитель России (1999)
 Почётный гражданин Челябинска (2000).

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Почётные граждане Челябинска
Члены РАЕН